Mestre Nacional Postal ou Mestre Brasileiro de Xadrez Postal (MBXP) é um dos títulos vitalícios concedidos pelo Clube de Xadrez Epistolar Brasileiro aos enxadristas brasileiros.

Ver também
Mestres enxadristas

Títulos de xadrez